Пермјакија () се може односити на:

 Коми-пермјачки округ
 Коми-пермјачки аутономни округ

Види још 

 Коми-Пермјакија